Warsh peut être :
 David Warsh, journaliste américain
 Kevin Warsh, membre du bureau des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis
 Lewis Warsh, écrivain américain
 Sylvia Maultash Warsh, femme de lettres canadienne, auteure de roman policier
 Warsh ou Warch, ʿUthman Ibn Saʿid al-Qutbi, imam et grand lecteur du Coran

Homonymie de patronyme